Aquesta és la llista dels 52 municipis de la província de Nuoro (Sardenya), amb el seu nom oficial en italià i el seu equivalent en sard.

Nuoro